Indianapolis 500 1921 je bila deveta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1921.

Rezultati

1921 v športu
1921
Sezona Velikih nagrad 1921